Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1928 vond plaats van in Amsterdam. Het kampioenschap werd gewonnen door de Nederlander Ben Springer, die als enige 31 punten behaalde in 22 wedstrijden. Aan het toernooi namen zes Nederlanders en zes Fransen mee.

Eindstand 

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Sportevenement in Amsterdam
Dammen in 1928
Dammen 1928